Das Wort Exarchat (von griechisch έξαρχειν anfangen, die Reihe eröffnen) bezeichnet Amt, Würde oder Gebiet eines Exarchen:

 Exarchat (Byzantinisches Reich), einen byzantinischen Verwaltungsdistrikt
 Exarchat (Kirchenwesen), einen kirchlichen Verwaltungsbereich